Italiens Grand Prix (Gran Premio d'Italia) er et Formel 1-løb som siden serien blev oprettet, har været et fast indslag i Formel 1-kalenderen. Det har været afholdt på Monza bortset fra 1980, da løbet blev kørt på Imola.

Vindere af Italiens Grand Prix

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside